Ta' Dbieġi steht für:

 Ta’ Dbieġi (Dorf), Dorf auf Gozo, Malta
 Ta’ Dbieġi (Hügel), Erhebung auf Gozo